Seehausen este numele următoarelor localități din Germania:

 Seehausen (Börde), un oraș în districtul Börde, landul Saxonia-Anhalt
 Seehausen (Altmark), un oraș în districtul Stendal, landul Saxonia-Anhalt   
 Seehausen am Staffelsee, o comună din districtul Garmisch-Partenkirchen, landul Bavaria   
 Seehausen (Bremen), un sector al orașului Bremen 
 o localitate aparținând de comuna Oberuckersee, districtul Uckermark, landul Brandenburg    
 o localitate aparținând de orașul Bad Frankenhausen, districtul  Kyffhäuser, landul Turingia   
 o localitate aparținând de comuna Niedergörsdorf, districtul Teltow-Fläming, landul Brandenburg   
 o localitate aparținând de orașul Leipzig